Серге́й Мирошниче́нко:
 Мирошниченко, Сергей Валентинович (род. 1955) — советский и российский кинорежиссёр и сценарист.
 Мирошниченко, Сергей Владленович (род. 1954) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2011).
 Мирошниченко, Сергей Евгеньевич (род. 1979) — казахстанский хоккеист, защитник.
 Мирошниченко, Сергей Елисеевич (1912—1957) — Герой Советского Союза.
 Мирошниченко, Сергей Николаевич (род. 1982) — российский футболист.